Au-delà du réel, série télévisée américaine diffusée de 1963 à 1965 ;
 Au-delà du réel : L'aventure continue, série télévisée canado-américaine diffusée de 1995 à 2000 ;
 Au-delà du réel, série de comics, inspirée de la série télévisée ;
 Au-delà du réel, film américain réalisé par Ken Russell et sorti en 1980.